Ladies Tour of Norway 2016 var den tredje udgave af Ladies Tour of Norway, der er et etapecykelløb i Norge for kvinder. Det blev klassificeret af UCI som et kategori 2.1 løb. Løbet blev vundet af Lucinda Brand fra .

Hold 

Yderligere regionale eller amatørhold:
  Bryne CK
  Crescent DARE Mix
  CK Victoria
  Region Øst
  Region Sør
  Swabo Ladies

Etaper

Oversigt

1. etape 
12. august 2016 – Halden til Fredrikstad, 71,1 km

2. etape 
13. august 2016 – Mysen til Sarpsborg, 96 km

3. etape 
14. august 2016 – Stromstad til Halden, 101,8 km

Trøjernes fordeling gennem løbet

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

2016
Cykelløb i 2016